Roter Tod bzw. Der rote Tod steht für:

 fiktive Krankheit in Die Maske des Roten Todes, Erzählung von Edgar Allan Poe 
 Tatort: Roter Tod, eine Folge der Tatort-Fernsehserie aus dem Jahr 2007